Okręty US Navy o nazwie USS „Wachusett”

 Pierwszy USS „Wachusett” (1861) był slupem wojennym. W służbie w latach 1862-1868, 1871-1874, 1879-1885.
 Drugi USS „Wachusett” (ID-1840) był statkiem transportowym. W służbie w latach 1918-1919.

Zobacz też: USS „Wachusetts”

Wachusett